С 9 по 23 февраля 2003 года в Панаме состоялся 7-й розыгрыш Кубка наций Центральной Америки, регионального турнира Центральной Америки. В этот раз отборочный турнир также не проводился, все 6 изъявивших желание сборных участвовали в финальной части однокругового турнира. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2003.

Турнир 

 ,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2003.  вышел в стыковой турнир.

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

2003
Февраль 2003 года
2003 год в Панаме
2003 год в футболе